Хуан-Лакасе () — город в юго-западной части Уругвая, в департаменте Колония.

География 
Расположен в 43 км к востоку от административного центра департамента, города Колония-дель-Сакраменто и в 150 км к западу от Монтевидео. Через город проходит автомобильная дорога № 54. Абсолютная высота — 0 метров над уровнем моря.

История 
17 августа 1920 года получил статус малого города (Villa), а 8 мая 1853 года — статус города (Ciudad).

Население 
Население города по данным на 2011 год составляет 12 816 человек.

Источник: Instituto Nacional de Estadística de Uruguay

Спорт 
В городе в 1999—2006 гг. базировался футбольный клуб «Депортиво Колония», выступавший в 2003—2006 годах в Высшем дивизионе чемпионата Уругвая. В 2006 году команда была расформирована.

Известные уроженцы 
  Эрнесто Хавьер Чевантон — уругвайский футболист
 Кристиан Родригес — уругвайский футболист

Примечания 

Города Уругвая